Fumé désigne quelque chose de noirci.

Fumé (cheval) désigne une robe des chevaux dont l'extrémité des poils est noire.